

Patronyme 
Bartholin, famille danoise qui a donné plusieurs savants :

 Caspar Bartholin le Vieux (1585-1629), médecin et théologien, père de Thomas et d'Érasme ;
 Thomas Bartholin (1616-1680), médecin, le plus connu de la famille ;
 Érasme (ou Rasmus) Bartholin (1625-1698), frère de Thomas, mathématicien, pionnier de l’étude de la biréfringence ;
 Caspar Bartholin le Jeune (1655–1738), anatomiste, fils de Thomas ;
 Thomas Bartholin le Jeune (1659–1690), historien, fils de Thomas.

Tous, sauf Thomas le Jeune, ont fait des études médicales. On a parfois attribué des découvertes de l'un à un autre.

Éponymie 
 La glande de Bartholin est nommée en l'honneur de Caspar le Jeune.

Homonymie de patronyme